Gunderding heißen folgende geographische Objekte:

 Gunderding (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gunderding (Gemeinde Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich